sabat – zlot czarownic
 Teatr Sabat
 Sabat – wikańskie święto
 Sabat – rzadziej stosowana nazwa judaistycznego święta Szabat.